Die Avon Championships of Los Angeles 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Los Angeles. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 12. bis 18. Februar 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Los Angeles